Baratta ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Baratta (* 1959), argentinischer Skilangläufer

 Giovanni Baratta (Giovanni Isidoro Baratta; 1670–1747), italienischer Bildhauer
 Giovanni Maria Baratta (um 1627–1675), italienischer Bildhauer
 Heidi Baratta (* 1952), österreichische Schauspielerin und Malerin 
 Karl Baratta (* 1951), österreichischer Dramaturg und Regisseur
 Mario von Baratta (* 1936), Journalist, Autor und Herausgeber 

 Raffaele Baratta (1889–1973), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Perugia

Baratta ist der Name folgender Orte:
 Baratta, Ortsteil von Villar Dora, Provinz Turin, Italien

Siehe auch:
 Barata